Franciaország
Saint-Servais, település Côtes-d’Armor megyében
Saint-Servais, település Finistère megyében